Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2009 se konalo ve dnech 7. a 8. února 2009 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Pro muže to bylo 103. mistrovství světa, pro ženy 67. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Nizozemka Paulien van Deutekomová a její krajan Sven Kramer.

V roce 2009 zvítězili Martina Sáblíková, pro niž to je premiérový titul mistryně světa ve víceboji, a Sven Kramer, jenž vyhrál světový šampionát již potřetí za sebou.

Muži 

Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 16 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Rusko (2), Německo (2), Švédsko (2), Francie (1), Itálie (1), Polsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (3), USA (3); a 2 z Asie: Japonsko (1), Jižní Korea (1).

* pád

Ženy 

Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Německo (4), Rusko (2), Norsko (1), Rakousko (1), Polsko (1), Česko (1), Polsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Japonsko (3), Jižní Korea (1).

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2009, isuresults.eu

2009
Rychlobruslení v roce 2009
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2009
Sport v Hamaru